Balachander ist der Familienname folgender Personen:

 K. Balachander (1930–2014), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 S. Balachander (1927–1990), indischer Schauspieler, Filmregisseur und Musiker